Юрий Васильевич Тепчук (6 июня 1973—2006, Калуш, Украина) — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Воспитанник ивано-франковского футбола. Играл в командах «Бескид» (Надворная), «Меховик» (Тысменица), Скала (Стрый), ФК «Калуш», «Полесье» (Житомир), СК «Николаев», «Подолье» (Хмельницкий) и «Энергетик» (Бурштын).

В 1999 году сыграл пять матчей в высшей лиге за СК «Николаев». Первый матч: 3 апреля 1999 года «Металлург» (Мариуполь) — СК «Николаев», 0:3.

В сезоне 2001/02, выступая за «Энергетик», сумел заработать в 26 матчах 10 жёлтых карточек.

Смерть 
Умер в начале 2006 года во время турнира по мини-футболу в Калуше.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте allplayers.in.ua
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Бескид»
Игроки ФК «Меховик»
Игроки ФК «Скала» Стрый (1911)
Игроки ФК «Калуш»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Энергетик» Бурштын
Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок